Edme Jeaurat (1688-1738), graveur et marchand d’estampes français ;
 Étienne Jeaurat (1699-1789), son frère, peintre et dessinateur français ;
 Edme-Sébastien Jeaurat (1725-1803), son neveu, astronome français ;
 Nicolas Henri Jeaurat de Bertry (1728-ap. 1796), son frère, peintre français.